

Codici 
 guk – codice ISO 639-3 della lingua gumuz

Gastronomia 
 Guk – categoria di zuppe coreane